Manuel Alejandro de Acevedo y Cossío fue un político mexicano, precursor de la Independencia de México en 1808. Fue miembro de la Juntas Generales convocadas por el Virrey José de Iturrigaray, Regidor perpetuo del Ayuntamiento de la ciudad de México y V Marqués de Uluapa. Capitán del Regimiento provincial de infantería de México.

Familia 

Nació en la ciudad de México y fue bautizado el 11 de septiembre de 1763. Falleció en la ciudad de México el 5 de abril de 1810.

Hijo primogénito de Alejando Manuel de Acevedo y Cossío y Alvarado, IV Marqués de Uluapa, Regidor perpetuo y alcalde ordinario de la ciudad de México; y de María Francisca de Lugo y Berrio, hermana del primer Marqués del Jaral de Berrio.

El 10 de junio de 1796 se casó con María Josefa Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, hija de Antonio Rodríguez de Velasco, Regidor perpetuo; y de María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereira; y hermana de María Ignacia Rodríguez de Velasco, "La Güera Rodríguez".

Los hijos de este matrimonio fueron: María de la Luz, María Loreto, María Guadalupe (quienes murieron infantes), y Alejandro Mariano Fortunato, quien nació en la ciudad de México el 15 de octubre de 1805, fue el que heredó el título.

Alojamiento a Simón Bolívar 

En febrero de 1799, los marqueses de Uluapa alojaron al joven Simón Bolívar, de 16 años, en su casa ubicada en la esquina de las antiguas calles de Las Damas y Ortega (actualmente Bolívar y Uruguay).

El barco en que Bolívar viajaba rumbo a Europa tuvo que hacer una escala en Veracruz, situación que aprovechó el joven para conocer la capital virreinal. En su breve estancia, alternó con la alta jerarquía social, incluso con el virrey Miguel José de Azanza.

Existen dos anécdotas de su estancia: la primera, su prácticamente expulsión por haber expuesto públicamente sus ideas controversiales y la segunda, un supuesto romance con María Ignacia Rodríguez Velasco, "la Guera Rodríguez", quien aún estaba casada y era cinco años mayor que él. En la casa de los marqueses de Uluapa se conocieron, los supuestos enamorados. Esta anécdota no está plenamente documentada.

Carrera militar 
En 1783 ingresó al servicio militar. Fue Capitán del Regimiento provincial de infantería de México. En 1804 se le niega el grado de Teniente Coronel. En 1807 se aprueba su retiro de las milicias con el grado de capitán, con goce de fuero y uso de uniforme militar. En 1809 solicita se le restituya la antigüedad y el empleo en el Regimiento provincial de infantería.

Mayorazgos 
Poseyó por herencia dos mayorazgos: el de Uluapa y el de Acevedo. El primero contaba como bien patrimonial principal la hacienda del mismo nombre, ubicada cerca de Cosamaloapan, en el sur del actual estado de Veracruz y el segundo con la hacienda de Buenavista ubicada en la zona huasteca, al norte del mismo estado.

Carrera político-administrativa 
Regidor perpetuo del cabildo de la ciudad de México, puesto heredado de su padre, quién falleció en 1796. Comisiones que le dieron tanto el cabildo como los virreyes marqués de Branciforte y Miguel José de Azanza: procurador general, juez del posito y alhondiga, Tribunal de policía, Juzgado de cañerías, recibimiento del virrey José de Iturrigaray, Corridas de toros y diputado en el cantón de Orizaba. En 1804 solicitó el empleo de gentil hombre de Cámara.

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Nobles en la Nueva España
Nobles de México
Fallecidos en Ciudad de México